Die Hessenliga 1967/68 war die 18. Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Meister wurde Rot-Weiss Frankfurt und stieg dadurch in die zweithöchste deutsche Liga, die Regionalliga, auf. Absteigen mussten FV Breidenbach, FV Biebrich 02 und FC Hanau 93.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1967/68 bei asc-neuenheim.de

1968
Fußballsaison 1967/68